Il existe de nombreux albums pirates des Rolling Stones.

Live'r Than You'll Ever Be
Live'r Than You'll Ever Be est un album pirate des Rolling Stones sorti en 1969.

The Black Album 
The Black Album est un album pirate des Rolling Stones sorti en 1979.

Coffret de 3 vinyles transparents et de couleurs différentes incluant des raretés et inédits de toutes les périodes des Stones de Brian Jones jusqu'à Ron Wood

Disque 1

Disque 2

Disque 3

Brussels Affair

Brussels Affair est un album pirate des Rolling Stones sorti en 1973. Il est officiellement publié en 2011 dans la série From the Vault dans son intégralité.

Interdits sur le territoire français à cause d'affaires de drogues, les Rolling Stones ne peuvent pas jouer en France dans le cadre de leur tournée européenne. Ils décident alors d'organiser un concert à Bruxelles en octobre 1973 pour le public français (la radio RTL affrétera un train depuis Paris spécialement pour l'occasion).

Ce bootleg est l'un des plus mythiques des Rolling Stones en raison de la qualité du son et de la prestation du groupe, alors au meilleur de sa forme.

Liste des pistes

Handsome Girls 

Handsome Girls est un album pirate des Rolling Stones contenant des morceaux de la tournée américaine de 1978 faisant la promotion de l'album Some Girls. Cette compilation constitue un des bootlegs live les plus célèbres des Stones.

Les CD 1 et 2 contiennent l'intégralité du concert donné à Forth Worth le  (son de bonne qualité). 
Les CD 3 et 4 sont une compilation de divers morceaux de la tournée de 78.

Disque 1  Live at Forth Worth

Disque 2  Live at Forth Worth

Alternate Versions :

Disque 3

Disque 4

Honolulu 1966 

Honolulu 1966 est un album pirate des Rolling Stones sorti en 1966. On y entend les Stones en concert à Honolulu (Hawaii) le  (son relativement médiocre).

Miami dice
Miami dice est un album pirate des Rolling Stones sorti en 1995.

Tournée américaine supportant l'album Voodoo lounge, la première sans Bill Wyman, avec son remplaçant Daryll Jones.

Liste des pistes

Musiciens
 Mick Jagger : chant, guitare
 Keith Richards : guitare, chant
 Ron Wood : guitare, chant
 Charlie Watts : batterie
 Daryll Jones : basse
 Chuck Leavell : claviers

On top of old smokey
On top of old smokey est un album du groupe de rock britannique The Rolling Stones, sorti en 1984. C'est un album live retraçant la tournée américaine 81 de promotion pour Tattoo You.

Disque 1

Disque 2

Place Pigalle - La Locomotive
Place Pigalle - La Locomotive est un album des Rolling Stones retraçant les séances d'enregistrement de Some Girls.

Liste des pistes

Place Pigalle - Some more girls 2

Place Pigalle - Some more girls 2 est un album pirate des Rolling Stones sorti en 1978.

Autre album des sessions d'enregistrement de Some girls

Liste des pistes

Reggae 'n' roll

Reggae 'n' roll est un album pirate des Rolling Stones sorti en 1975.

Les sessions d'enregistrement de Black & blue, durant lesquelles les Stones auditionnent divers guitarites, tels que Ron Wood, Jeff Beck ou encore Rory Gallagher.

Liste des pistes

Some more girls

Some more girls est un album pirate des Rolling Stones sorti en 1978.

Sessions d'enregistrement de Some girls à Paris en 1978. À l'origine, la pochette de ce disque (présentant un collage de diverses icônes féminines telles que Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Blondie, Patti Smith, Siouxsie, les Pointer Sisters et bien d'autres), devant être celle de Some Girls, idée rapidement abandonnée ayant été unanimement refusée par toutes les artistes concernées .

Liste des pistes

Thee satanic sessions

Thee satanic sessions est un album pirate des Rolling Stones sorti en 1970.

Liste des titres

The trident mixes

The trident mixes est un album pirate des Rolling Stones sorti en 1969.

On y entend les Stones en studio au Trident de Londres, en 1969, en train de tester leur nouveau guitariste Mick Taylor et présentant quelques compositions achevées, des instrumentaux ainsi que des chansons plus anciennes.

Liste des pistes

Welcome to New York! 

Welcome to New York! est un album pirate des Rolling Stones sorti en 1972.

Enregistré sur scène au Madison Square Garden de New York en juillet 1972; pochette illustrée par William Stout.

Liste des pistes

Little Boy Blue And the Blue Boys 
Little Boy Blue And the Blue Boys est un album pirate des Rolling Stones qui rassemble des morceaux rares enregistrés entre 1961 et 1964 (excepté pour le dernier - Trouble In Mind - enregistré en 1966).

Liste des pistes

Voir aussi 
 Cet article est en partie issu de la fusion de plusieurs articles précédents. Voir leur liste en page de discussion.

Articles connexes 
The Rolling Stones

Pirates
Rollong Stones